Marilyn peut désigner :

Prénom
Marilyn est un prénom féminin porté surtout aux États-Unis.

Toponymie
en Pologne
 Marylin, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Marylin, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.

Arts
 Marilyn, opéra de Lorenzo Ferrero ;
 Marilyn, une série télévisée québécoise ;
 Marilyn, un film argentin ;
 Marilyn, une chanson du groupe Indochine ;
 Maryline, film dramatique français écrit, coproduit et réalisé par Guillaume Gallienne.

Géologie
 un marilyn, un type de montagne des îles Britanniques.

Références

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Prénom féminin
Prénom américain